Жреб за квалификације за АТП 500 турнир Тениско првенство Дубаија 2011. Квалификације ће се играти 19. и 10. фебруара. Учествује 16 тенисера из 11 земаља, а тројица од њих добили су специјалну позивницу организатора за играње у квалификацијама.

Носиоци 

  Тобијас Камке (финале)
  Миша Зверев (прво коло)
  'Григор Димитров (квалификовао се)
  Илија Марченко (прво коло)

<ol start="5">
 Симоне Болели ''(прво коло)
 Карол Бек (квалификовао се)
<li> Марсел Илхан (прво коло)
<li> Јулијан Рајштер (прво коло)
</ol>

 Специјалне позивнице 
Тенисери који су добили специјалне позивнице организатора за играње у квалификационом турниру:
  Сергеј Бупка
  Рик де Воест
 

 Квалификанти 

  Лукаш Росол
 ''' Карол Бек

<ol start="3">
 ''' Григор Димитров
  Сергеј Бупка
</ol>

 Срећни губитник 
  Тобијас Камке

Жреб

Прва група

Друга група

Трећа група

Четврта група

Извор 
 Жреб за квалификације

Тенис 2011.